Неміга — річка, притока Свіслочі, на якій розташований Мінськ.
 Неміга — річка в Україні, у Чернігівській області, права притока Старої Десни (басейн річки Дніпро).
 Неміга — вулиця у Мінську.
 «Неміга» — станція Автозаводської лінії Мінського метрополітену.
 «Неміга» — білоруський духовий оркестр.
 «Неміга» — радянський 16-розрядний персональний комп'ютер, розроблений у Мінському радіотехнічному інституті (нині — Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки).